Пиједра Анча има више значења:

 Пиједра Анча (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Анча (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједра Анча (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједра Анча (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједра Анча (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Анча (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Анча (Запотитлан Таблас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Анча (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједра Анча (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједра Анча (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједра Анча (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пиједра Анча (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Анча (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Анча (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пиједра Анча (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пиједра Анча (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједра Анча (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пиједра Анча (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Анча (Сан Бартоломе Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Анча (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Анча, Азулиљо (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Анча (Санта Ана Атеистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Анча (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Анча (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Анча (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Анча (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пиједра Анча (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику